Лотерейний білет — паперовий листок невеликого формату, квиток, що засвідчує участь у лотереї.
 «Лотерейний білет» — роман Жуля Верна, опублікований у 1886 році.

Посилання 
 Лотерейний білет  // 
Лотерейний білет //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.